Калифорнийският ветроходен клуб () е ветроходен клуб, разположен в яхтклуба на град Бъркли, щата Калифорния.

Намира се на Санфранциския залив. Печели награда на вестник „Сан Франциско Бей Гардиън“ през 2005 г. за това, че предоставя най-добрата възможност за ветроходство на залива.

Клубът е организация с идеална цел. Има 500 членове през летните месеци и 150 през зимните.

Разполага с уиндсърфове, каяци и платноходки. Около половината от дейността на клуба през летните месеци е свързана с уиндсърфинг.

От мястото на клуба и прилежащите води до него се виждат централните сгради на градовете Оукланд, Сан Франциско и Емеривил, източната част на Моста Сан Франциско-Оукланд и моста Голдън Гейт.

Външни препратки 
 Официален сайт

Ветроходство
Спортни клубове
Клубове в САЩ
Организации в Калифорния
Спорт в Калифорния
Бъркли